Rouffiac (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Rouffiac (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Rouffiac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Rouffiac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes